Harrison County er navnet på 8 counties i USA:

 Harrison County, Indiana
 Harrison County, Iowa
 Harrison County, Kentucky
 Harrison County, Mississippi
 Harrison County, Missouri
 Harrison County, Ohio
 Harrison County, Texas
 Harrison County, West Virginia